Deze pagina geeft een overzicht van de wielerploeg Rabobank in 1997.

Rabobank (wielerploeg)
Wielerploeg in 1997